Сезон 1975/1976 являлся 9-м и последним сезоном Американской баскетбольной ассоциации, который начался 24 октября 1975 года. Регулярный сезон в том году закончился 7 апреля, MVP которого был признан форвард команды «Нью-Йорк Нетс» Джулиус Ирвинг. Игры плей-офф стартовали 8 апреля и закончились 13 мая 1976 года, когда клуб «Нью-Йорк Нетс» переиграл в шестом матче финальной серии до четырёх побед команду «Денвер Наггетс», а MVP плей-офф был признан всё тот же Джулиус Ирвинг. Наставник клуба «Денвер Наггетс», Ларри Браун, был признан тренером года, а его подопечный, Дэвид Томпсон, — новичком года.

Значительные события 
Перед началом сезона в АБА поменяли правила. Теперь на атаку, как и в НБА, отводилось 24 секунды, а не 30, как раньше. Помимо этого из-за уменьшения команд в турнире соревнования проходили без разделения их на дивизионы.

Команда «Мемфис Саундс» переехала в Балтимор и стала называться «Балтимор Клоуз». «Клоуз» провели только три предсезонных матча и были расформированы. «Сан-Диего Конкистадорс» перед началом сезона стали называться «Сан-Диего Сэйлс». В самом начале сезона клуб из Сан-Диего и команда «Юта Старз» снялись с соревнования. «Вирджиния Сквайрз» была ликвидирована в конце сезона, так как клуб не смог заплатить лиги взнос 75000 долларов.

9-й матч всех звёзд был сыгран 27 января 1976 года в Денвере на арене «Макниколс Спортс» в формате «Денвер Наггетс против всех остальных звёзд АБА. «Наггетс» победили со счётом 144-138, а Дэвид Томпсон, который набрал 29 очков и сделал 8 подборов, стал MVP этого матча. Форвард Джулиус Ирвинг выиграл соревнование по броскам сверху.

Летом 1976 года АБА подписала соглашение с НБА об объединении, в результате которого «Денвер Наггетс», «Индиана Пэйсерс», «Нью-Йорк Нетс» и «Сан-Антонио Спёрс» присоединились к НБА, а «Кентукки Колонелс» и «Спиритс оф Сент-Луис» были ликвидированы.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, ОЛП = Отставание от лидера по победам

Плей-офф

Статистика

Основные показатели

Другие показатели

Реализация бросков

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок регулярного сезона: Джулиус Ирвинг (Нью-Йорк Нетс)
 Самый ценный игрок плей-офф: Джулиус Ирвинг (Нью-Йорк Нетс)
 Тренер года: Ларри Браун (Денвер Наггетс)
 Новичок года: Дэвид Томпсон (Денвер Наггетс)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Джулиус Ирвинг (Нью-Йорк Нетс)
 Ф Билли Найт (Индиана Пэйсерс)
 Ц Артис Гилмор (Кентукки Колонелс)
 З Джеймс Сайлас (Сан-Антонио Спёрс)
 З Ральф Симпсон (Денвер Наггетс)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Дэвид Томпсон (Денвер Наггетс)
 Ф Бобби Джонс (Денвер Наггетс)
 Ц Дэн Иссл (Денвер Наггетс)
 З Дон Бьюз (Индиана Пэйсерс)
 З Джордж Гервин (Сан-Антонио Спёрс)

 Сборная всех звёзд защиты:
 Ф Джулиус Ирвинг (Нью-Йорк Нетс)
 Ф Бобби Джонс (Денвер Наггетс)
 Ц Артис Гилмор (Кентукки Колонелс)
 З Дон Бьюз (Индиана Пэйсерс)
 З Брайан Тэйлор (Нью-Йорк Нетс)

 Сборная новичков:
 Ф Эм Эл Карр (Спиритс оф Сент-Луис)
 Ф Марк Олбердинг (Сэйлс / Спёрс)
 Ц Ким Хьюз (Нью-Йорк Нетс)
 З Дэвид Томпсон (Денвер Наггетс)
 З Лютер Бёрден (Вирджиния Сквайрз)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

АБА по сезонам
АБА в сезоне 1975/1976